Taxonomie sinic je ve stavu velkého rozmachu v počtu popsaných taxonů, k tomu přispívá i velký počet generovaných z genomických analýz, aniž by k nim existovaly kultivované vzorky. Navíc zde soupeří přístupy fykologů, kteří sinice a jejich taxony popisovali jakožto řasy podle botanických principů, a bakteriologů, kteří na ně oprávněně aplikují vlastní zásady, protože sinice jsou součástí domény Bacteria.

Do toho vstoupily i změny vyvolané novými revizemi názvoslovných kódů, upravujícími názvy a pravidla popisu taxonů. U rostlin se International Code of Botanical Nomenclature změnil na International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (dále jen ICN), u bakterií International Code of Nomenclature of Bacteria (Bacteriological Code) na International Code of Nomenclature of Prokaryotes (dále jen ICNP) a navíc byl upraven implementovaným (v roce 2021) návrhem na rozšíření klasifikace bakterií o úroveň kmenů a jejich jednotné pojmenování (tvořené příponou -ota).
 
Žádná oficiální klasifikace sinic neexistuje. Postupně však dochází ke sjednocování přístupů – v roce 2021 byl přijat návrh (z roku 2004), že jména a popisy taxonů sinic platně zveřejněné v rámci ICN jsou rovněž akceptovány jako platně zveřejněné v rámci ICNP.

Druhou současnou snahou je vedle formální validity taxonů zajistit jejich fylogenetickou přirozenost. Stávající (i validní) vyšší taxony, založené na morfologických kritériích či kombinovaném morfologicko-molekulárním přístupu, jsou mnohdy parafyletické a dokonce i polyfyletické, a je proto žádoucí nalézt robustní fylogenetický strom podle dostupných genomických dat a podle něho upravit fylogenetickou taxonomii.

Z výše uvedeného plyne, že jsou publikovány různé klasifikační systémy pro sinice, které se vzájemně liší jak zásadami jejich sestavení, tak i počty zahrnutých vyšších taxonů.

V následujících oddílech jsou podrobněji uvedeny dva:
 systém z roku 2023 založený na fylogenetických zásadách a
 systém založený na průběžně aktualizované databázi validních názvů taxonů.
Pro doplnění jsou stručně uvedeny další tři systémy založené na průběžně aktualizovaných databázích s příslušnými odkazy.
 
Tento článek neuvádí žádné starší, překonané systémy, i když byly ve své době hojně aplikované nebo citované, nebo byly vydané v češtině.

Nová fylogenetická systematika  
Nový návrh taxonomické klasifikace sinic, publikovaný v roce 2023, je založen na robustní fylogenetické analýze dílčích genomických dat dostupných z nedávné doby v kombinaci s široce zmapovanou fylogenezí genu pro 16S rRNA. Systém se opírá o fylogenetický strom, ale stále využívá fenotypové apomorfie, kde je to možné. Je založen na referenčních kulturách typových druhů pro většinu sekvenovaných taxonů, aby umožnil integraci s tradičními popisy typových druhů a odpovídajících rodů. Použití kritéria monofylie na všechny taxonomické úrovně vyšší než rod umožnilo stanovit přirozená rozhraní mezi řády a čeleděmi a rozdělení polyfyletických tradičních taxonů (zejména parafyletických bazálních větví „Synechococcales sensu lato“) a proto systém obsahuje mnohé nové řády a čeledi, přičemž i mnohé z těch tradičních jsou revidované.
Do kmene je (podle dřívějších návrhů) zahrnuta nová třída Vampirovibriophyceae odpovídající fylogenetické větvi, která se sice oddělila ještě před akvizicí oxygenní fotosyntézy (nebo schopnost fotosyntézy druhotně ztratila), ale s pravými sinicemi sdílí mnoho společných znaků (komponenty buněčné stěny, regulátory reakce na světlo a cirkadiánních rytmů). Třídu pravých sinic Cyanophyceae nový systém člení na 20 řádů a celkem 54 čeledí a k nim uvádí i zařazené rody (popsané do října 2021 a podložené kultivovanými bakteriálními vzorky, nikoli pouze molekulární analýzou) a specifikaci typového druhu.

O nový systém se zasloužili vědci Biologického centra AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Tento systém je zpracován z pozice fykologů, proto dává přednost „rostlinným“ názvům taxonů. V následujícím přehledu jsou však doplněna i platná synonyma z pohledu bakteriologů a pro úplnost i některé starší názvy (s poznámkou, že jsou již zastaralé nebo překonané). Protože se v různých systémech pracuje se stejnými názvy taxonů, které však mají odlišné vymezení, je pro jednoznačnou identifikaci důsledně uváděn autor a rok popisu taxonu. (P) označuje taxony, pro které dosud chybí důležitá část fylogenomických informací a jejich zařazení v daném místě systému je potřeba považovat za provizorní (jedna čeleď a několik desítek rodů). Do následujícího přehledu jsou (podle vzoru některých systémů) formálně doplněny i primární plastidy (rostlin i rodu Paulinella) vzniklé ze sinic jako obligátních endosymbiontů.

Kmen Cyanobacteria Stanier ex Cavalier-Smith, 2002 (syn. Cyanobacteriota Oren et al. 2022), zastarale Cyanophyta jakožto oddělení rostlin) – sinice
 Třída: Vampirovibriophyceae Strunecký & Mareš 2023 (syn. Melainabacteria Soo et al. 2014; Vampirovibrionia )
 Řád: Vampirovibrionales Soo et al. 2015
 Rody: Vampirovibrio 
(další potenciální řády této třídy, jako "Candidatus Caenarcaniphilales" Soo et al. 2014, "Candidatus Gastranaerophilales" Di Rienzi et al. 2013, "Candidatus Obscuribacterales" Soo et al. 2014 jsou dosud bez validního popisu a kultivovaných druhů)
 Třída: Cyanophyceae Schaffner 1909 (syn. Oxyphotobacteria (ex Gibbons & Murray 1978) Murray 1988, Cyanobacteriia)
 Řád: Gloeobacterales Cavalier-Smith 2002
 Čeleď: Gloeobacteraceae Komárek & Anagnostidis 1995
 Rody: Gloeobacter
 Čeleď: Anthocerotibacteraceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Anthocerotibacter
 Řád: Thermostichales Komárek & Strunecký 2020
 Čeleď: Thermostichaceae Komárek & Strunecký 2020
 Rody: Thermostichus
 Řád: Aegeococcocales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Aegeococcaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Aegeococcus
 Řád: Pseudanabaenales Komárek & Anagnostidis 1988
 Čeleď: Pseudanabaneaceae Anagnostidis & Komárek 1988
 Rody: Pseudanabaena, Limnothrix
 Čeleď: Thalassoporaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Thalassoporum
 Řád: Gloeomargaritales Moreira et al. 2017
 Čeleď: Gloeomargaritaceae Moreira et al. 2017
 Rody: Gloeomargarita
 primární plastid rostlin (ve smyslu Archaeplastida)
 Řád: Acaryochloridales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Acaryochloridaceae Komárek et al. 2014
 Rody: Acaryochloris
 Čeleď: Thermosynechococcaceae Komárek et al. 2020
 Rody: Thermosynechococcus
 Řád: Prochlorotrichales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Prochlorotrichaceae Burger-Wiersma et al. 1989
 Rody: Prochlorothrix
 Řád: Synechococcales Hoffmann et al. 2005
 Čeleď: Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995
 Rody: Synechococcus
 Čeleď: Prochlorococcaceae Komárek & Strunecký 2020
 Rody: Euryhalinema, Gibliniella, Haloleptolyngbya, Halomicronema, Anathece, Cyanobium, Parasynechococcus, Prochlorococcus
 plastid fotosyntetizujících rhizarií rodu Paulinella (Paulinella chromatophora, P. micropora, P. longichromatophora)
 Řád: Nodosilineales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Nodosilineaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Amazoninema, Leptoelongatus, Marileptolyngbya, Nodosilinea, Salileptolyngbya
 Čeleď: Cymatolegaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Cymatolege, Rhodoploca, Leptothoe, Alternantia (P), Bacularia (P), Cyanocatenula (P), Cyanodictyon (P), Cyanothamnos (P), Epigloeosphaera (P), Lemmermanniella (P), Lithococcus (P), Lithomyxa (P), Myxobaktron (P), Palikiella (P), Rhabdoderma (P), Rhabdogloea (P), Rhodostichus (P), Romeria (P), Tubiella (P), Wolskyella (P) Čeleď: Persinemataceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Lagosinema, Persinema Řád: Oculatellales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Oculatellaceae Mai & Johansen 2018
 Rody: Albertania, Calenema, Cartusia, Drouetiella, Elainella, Kaiparowitsia, Komarkovaea, Metis, Oculatella, Pegethrix, Shackletoniella, Thermoleptolyngbya, Tildeniella, Timaviella, Toxifilum, Trichotorquatus, Sodaleptolyngbya Řád: Leptolyngbyales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Leptolyngbyaceae Komárek et al. 2014
 Rody: Alkalinema, Arthronema, Chamaethrix, Chroakolemma, Heteroleibleinia (P), Jaaginema (P), Kovacikia, Leptodesmis, Leptolyngbya, Limnolyngbya, Myxacorys, Onodrimia, Pantanalinema, Phormidesmis, Planktolyngbya (P), Plectolyngbya, Pseudophormidium, Scytolyngbya, Sokolovia (P), Stenomitos, Tapinothrix (P)
 Čeleď: Trichocoleusaceae Mai & Johansen 2018
 Rody: Geitleribactron (P), Pinocchia (P), Schizothrix (P), Sirocoleum (P), Trichocoleus
 Čeleď: Neosynechococaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Neosynechococcus
 Řád: Geitlerinematales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Geitlerinemataceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Geitlerinema
 Řád: Desertifilales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Desertifilaceae Hašler et al. 2017
 Rody: Desertifilum, Jacksonvillea, Klisinema, Roseofilum
 Řád: Oscillatoriales Schaffner 1922
 Čeleď: Oscillatoriaceae (Gray) Kirchner 1898
 Rody: Ammassolinea, Baaleninema, Koinonema, Laspinema, Oxynema, Oscillatoria – drkalka, Perforafilum, Phormidium  (P), Planktothricoides, Sodalinema
 Čeleď: Microcoleaceae Komárek et al. 2014
 Rody: Affixifilum, Ammatoidea (P), Ancylothrix, Arthrospira, Blennothrix (P), Capilliphycus, Dapis  , Dasygloea (P), Homoeothrix (P), Hydrocoleum (P), Kamptonema, Leibleinia (P), Leptochromothrix (P), Limnoraphis, Limnospira, Lyngbya (P), Lyngbyopsis (P), Microcoleus, Neolyngbya, Okeania, Ophiophycus (P), Phormidiochaete (P), Planktothrix, Plectonema (P), Polychlamydum (P), Porphyrosiphon (P), Proterendothrix (P), Pseudoscytonema (P), Sirenicapillaria (P), Symplocastrum (P), Tenebriella, Tigrinifium (P), Trichodesmium, Tychonema (P), Vermifilum (P) Čeleď: Aerosakkonemataceae Strunecký & Mareš 2023 (P)
 Rody: Aerosakkonema, Potamosiphon, Microseira, Cephalothrix Řád: Coleofasciculales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Coleofasciculaceae Komárek et al. 2014
 Rody: Caldora, Coleofasciculus, Kastovskya, Moorena, Symploca (P)
 Čeleď: Wilmottiaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Anagnostidinema (P), Gracilinea, Potamolinea, Pycnacronema, Ramsaria, Wilmottia
 Řád: Spirulinales Komárek et al. 2014
 Čeleď: Spirulinaceae (Gomont) Hoffmann et al. 2005
 Rody: Glaucospira (P), Halospirulina, Spirulina
 Čeleď: Lusitaniellaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Lusitaniella
 Řád: Chroococcales Schaffner 1922
 Čeleď: Microcystaceae Elenkin 1933
 Rody: Aphanocapsa (P), Aphanothece, Asterocapsa (P), Chalicogloea, Coelomoron, Coelosphaeriopsis (P), Coelosphaerium (P), Crocosphaera, Cyanoaggregatum (P), Cyanocatena (P), Cyanocomperia (P), Cyanogastrum (P), Cyanogranis (P), Cyanonephron (P), Cyanostylon (P), Cyanotetras (P), Dzensia (P), Eucapsis (P), Gloeothece, Hormothece (P), Mantellum (P), Merismopedia, Microcystis, Pannus (P), Planctocyanocapsa (P), Pseudoncobyrsa (P), Radiocystis (P), Rippkaea, Siphonosphaera (P), Snowella, Sphaerocavum, Synechocystis, Woronichinia, Zehria
 Čeleď: Geminocystaceae Tuji et al. 2021
 Rody: Geminocystis, Microcrocis (P), Picosynechococcus
 Čeleď: Chroococcaceae Nägeli 1849
 Rody: Chroococcus, Cryptococcum, Cyanoarbor (P), Cyanocatenula (P), Cyanodermatium (P), Cyanokybus (P), Cyanosarcina (P), Entophysalis (P), Inacoccus (P), Johanseninema (P), Lithocapsa (P), Nephrococcus (P), Paracapsa (P), Placoma (P), Pseudocapsa (P), Siphononema (P) Čeleď: Cyanotrichaceae Elenkin in Kiselev 1947
 Rody: Johannesbaptistia, Limnococcus
 Čeleď: Prochloraceae Lewin 1977
 Rody: Prochloron
 Čeleď: Gomphosphaeriaceae Elenkin 1933
 Rody: Gomphosphaeria
 Čeleď: Pleurocapsaceae Geitler 1925
 Rody: Cyanocystis (P), Cyanoderma (P), Cyanosaccus (P), Chamaecalyx (P), Chondrocystis, Chroococcidium (P), Chroococcopsis, Dalmatella (P), Dermocarpella (P), Epilithia (P), Foliisarcina, Hormathonema (P), Hydrococcus (P), Hyella, Myxohyella (P), Myxosarcina, Nisada (P), Odorella, Onkonema (P), Pleurocapsa, Podocapsa (P), Radaisia (P), Sinaiella (P), Solentia (P), Stanieria, Tryponema (P), Xenococcus, Xenotholos (P) Čeleď: Halothecaceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Halothece, Rubidibacter Řád: Gomontiellales Strunecký & Mareš 2023
 Čeleď: Gomontiellaceae Elenkin 1949
 Rody: Borzia (P), Crinalium, Gomontiella (P), Hormoscilla, Katagnymene (P), Komvophoron (P), Starria, Yonedaella (P)
 Čeleď: Chamaesiphonaceae Borzí 1882
 Rody: Chamaesiphon, Clastidium (P), Cyanophanon (P), Godlewskia (P), Pascherinema (P), Stichosiphon (P) Čeleď: Cyanothecaceae Komárek et al. 2014
 Rody: Cyanothece Čeleď: Konicacronemataceae Strunecký & Mareš 2023
 Rody: Konicacronema Řád: Chroococcidiopsidales Komárek et al. 2014
 Čeleď: Chroococcidiopsidaceae Geitler ex Büdel et al. 2012
 Rody: Aliterella, Chlorogloea (P), Chroococcidiopsis, Chroogloeocystis, Gloeocapsa (P), Gloeocapsopsis, Lightfootiella (P), Sinocapsa Řád: Nostocales Borzì 1914
 Čeleď: Scytonemataceae Rabenhorst 1865 ex Bornet & Flahault 1888
 Rody: Adrianema (P), Aetokthonos, Brachytrichia (P), Brasilonema, Chakia (P), Colteronema (P), Croatella (P), Cronbergia, Ewamiania, Herpyzonema (P), Iphinoe, Iningainema, Iyengariella (P), Loriellopsis (P), Mastigocladopsis, Ophiothrix (P), Parenchymorpha (P), Petalonema, Scytonema, Scytonematopsis (P), Spelaeonaias, Symphyonema (P), Symphyonemopsis (P), Voukiella (P)
 Čeleď: Heteroscytonemataceae McGregor & Sendall 2018
 Rody: Heteroscytonema
 Čeleď: Hapalosiphonaceae Elenkin 1916
 Rody: Albrightia (P), Baradlaia (P), Brachytrichiopsis (P), Chlorogloeopsis, Chondrogloea (P), Dictyophoron (P), Fischerella, Fischerellopsis (P), Handeliella (P), Hapalosiphon (P), Hyphomorpha (P), Leptopogon (P), Letestuinema (P), Loefgrenia (P), Loriella (P), Mastigocladus, Mastigocoleopsis (P), Matteia (P), Neowestiellopsis, Nostochopsis, Pelatocladus, Reptodigitus, Schmidleinema (P), Spelaeopogon (P), Thalpophila (P), Westiella (P), Westiellopsis
 Čeleď: Geitleriaceae Kilgore & Johansen 2018
 Rody: Geitleria
 Čeleď: Rivulariaceae Rabenhorst ex Bornet & Flahault 1886
 Rody: Calothrix (P), Dichothrix (P), Dulcicalothrix, Gardnerula (P), Isactis (P), Kyrtuthrix, Macrochaete, Mastigocoleus, Microchaete (P), Nunduva, Phyllonema, Richelia, Rivularia, Sacconema (P) Čeleď: Nostocaceae Agardh ex Kirchner 1890
 Rody: Compactonostoc, Desmonostoc, Dendronalium, Heterocyanococcus (P), Komarekiella, Mojavia, Nostoc – jednořadka, Parakomarekiella, Roholtiella, Violetonostoc Čeleď: Leptobasaceae Elenkin 1916
 Rody: Aulosira, Calochaete, Camptylonemopsis (P), Coleospermum (P), Fortiea, Thiochaete (P)
 Čeleď: Nodulariaceae Elenkin 1916
 Rody: Aliinostoc, Amazonocrinis, Anabaenopsis, Atlanticothrix, Chrysosporum, Cyanocohniella, Cyanospira, Desikacharya, Goleter, Halotia, Minunostoc, Nodularia, Pseudoaliinostoc, Purpureonostoc, Umezakia
 Čeleď: Aphanizomenonaceae Elenkin 1938
 Rody: Amphiheterocytum, Anabaena, Aphanizomenon, Cyanomargarita, Cylindrospermum, Cuspidothrix, Dolichospermum, Gloeotrichia, Hydrocoryne (P), Macrospermum (P), Neowollea, Raphidiopsis, Sphaerospermopsis, Trichormus, Wollea
 Čeleď: Tolypotrichaceae Hauer et al. 2014
 Rody: Borzinema (P), Coleodesmiopsis (P), Coleodesmium (P), Dactylothamnos, Dapisostemon, Hassallia, Kryptousia, Rexia, Seguenzaea (P), Spirirestis, Streptostemon (P), Tolypothrix, Godleya, Toxopsis
 Čeleď: Stigonemataceae Borzì 1892
 Rody: Cyanobotrys (P), Doliocatella (P), Homoeoptyche (P), Pulvinularia (P), Stigonema
 Čeleď: Capsosiraceae Geitler 1925
 Rody: Capsosira (P), Desmosiphon (P), Nematoplaca (P), Stauromatonema (P) Čeleď: Rhizonemataceae Büdel & Kauff ex Lücking & Barrie in Lücking et al. 2014
 Rody: Rhizonema (P)

LPSN 
Průběžně aktualizovaná taxonomická databáze List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) obsahuje, v abecedním a chronologickém řazení, jména taxonů prokaryot (a jejich změny), jak byla citována v Approved Lists of Bacterial Names nebo platně zveřejněna v odborných periodicích International Journal of Systematic Bacteriology (IJSB) nebo International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM).

Mateřským taxonem pro sinice (v širším smyslu) je zde
 Kmen Cyanobacteriota

Ke konci února 2023 uvádí 2 podřazené třídy a 13 řádů (z nichž jen některé mají publikovaný validní popis).

Následující přehled je zpracován do úrovně čeledí, odpovídá stavu databáze ke konci února 2023 a přebírá formální pravidla LPSN pro zápis jmen taxonů, tedy zapsaných (následující lze kombinovat):
 kurzívou: taxony s publikovaným validním popisem v souladu s ICNP nebo s ICN (Botanical Code)
 "kurzívou v kolmých uvozovkách": publikované jméno taxonu bez validního popisu
 [kurzívou v hranatých závorkách]: předběžný záznam, u kterého dosud chybí zásadní informace
 antikvou s kurzívním předslovem Candidatus: taxon identifikován molekulárně, ale nemá kultivované vzorky
Protože se v různých systémech pracuje se stejnými názvy taxonů, které však mají odlišné vymezení, je pro jednoznačnou identifikaci důsledně uváděn autor a rok popisu taxonu.

Kmen Cyanobacteriota Oren et al. 2022
 Třída "Candidatus Melainabacteria" Soo et al. 2014
 Řád "Candidatus Caenarcanales" corrig. Soo et al. 2014 (původně "Candidatus Caenarcaniphilales")
 Řád "Candidatus Gastranaerophilales" Di Rienzi et al. 2013
 Třída Cyanophyceae Schaffner 1909
 nezařazené do řádů
 Čeleď Alternantiaceae Schiller 1954
 Čeleď Camptotrichaceae West & West 1897
 Řád Chroococcales Schaffner 1922
 Čeleď Aphanothecaceae (Komárek & Anagnostidis 1986) Komárek et al. 2014
 Čeleď Chroococcaceae Rabenhorst 1863
 Čeleď "Cyanochloridaceae" Fritsch 1945
 Čeleď "Cyanocytaceae" Hall & Claus 1963
 Čeleď Entophysalidaceae Geitler 1925
 Čeleď Geminocystaceae Tuji et al. 2021
 Čeleď Gomphosphaeriaceae Elenkin 1933
 Čeleď Microcystaceae Elenkin 1933
 Čeleď Skujapeltaceae Hall & Claus 1967
 Čeleď "Stichosiphonaceae" Hoffmann et al. 2005
 Řád Chroococcidiopsidales Komárek et al. 2014
 Čeleď "Aliterellaceae" Rigonato et al. 2016
 Čeleď Chroococcidiopsidaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď "Sinocapsaceae" Wang et al. 2019
 Řád Gloeobacterales Cavalier-Smith 2002
 Čeleď Anthocerotibacteraceae Strunecky et al. 2023
 Čeleď Gloeobacteraceae Komárek & Anagnostidis 1995
 Řád Gloeomargaritales Moreira et al. 2017
 Čeleď Gloeomargaritaceae Moreira et al. 2017
 Řád Nostocales Borzì 1914
 Čeleď [Aphanizomenonaceae]
 Čeleď Borzinemataceae Geitler 1942
 Čeleď Calotrichaceae Cooke 1890
 Čeleď Capsosiraceae Geitler 1925
 Čeleď Chlorogloeopsidaceae Mitra & Pandey 1967
 Čeleď Cyanomargaritaceae Shalygin et al. 2017
 Čeleď Dapisostemonaceae Hentschke et al. 2016
 Čeleď "Fortieaceae" Komárek et al. 2014
 Čeleď Gloeotrichiaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Godleyaceae Hauer et al. 2014
 Čeleď Hapalosiphonaceae Elenkin 1916
 Čeleď Heteroscytonemataceae Sendall & McGregor 2018
 Čeleď [Nodulariaceae]
 Čeleď Nostocaceae Eichler 1886
 Čeleď Rhizonemataceae Büdel & Kauff ex Lücking & Barrie 2014
 Čeleď Rivulariaceae Rabenhorst ex Bornet & Flahault 1886
 Čeleď Scytonemaceae Rabenhorst ex Bornet & Flahault 1886
 Čeleď Scytonemataceae Frank 1886
 Čeleď Stigonemataceae (Agardh ex Bornet & Flahault 1886) Borzì 1892
 Čeleď "Symphyonemataceae" Hoffmann et al. 2005
 Čeleď Tolypothrichaceae Hauer et al. 2014
 Čeleď Tolypotrichaceae corrig. Hauer et al. 2014
 Řád Oscillatoriales Schaffner 1922
 Čeleď Borziaceae Borzì 1914
 Čeleď Coleofasciculaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Cyanothecaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Desertifilaceae Hašler et al. 2017
 Čeleď Gomontiellaceae Elenkin ex Geitler 1942
 Čeleď Homoeotrichaceae Elenkin 1949
 Čeleď Laspinemataceae corrig. Zimba et al. 2021 (původně Laspinemaceae Zimba et al. 2021)
 Čeleď Microcoleaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Oscillatoriaceae Engler 1898
 Čeleď Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988
 Čeleď Sirenicapillariaceae Berthold et al. 2022
 Čeleď Vermifilaceae Berthold et al. 2020
 Řád Pelonematales Skuja 1956
 Čeleď Pelonemataceae Skuja 1956
 Řád Pleurocapsales Geitler 1925
 Čeleď [Dermocarpellaceae]
 Čeleď Hydrococcaceae Kützing 1843
 Čeleď Leuconemataceae Kaas 1983
 Čeleď Pleurocapsaceae Geitler 1925
 Čeleď Xenococcaceae Ercegović 1932
 Řád Spirulinales Komárek et al. 2014
 Čeleď Lusitaniellaceae Strunecky et al. 2023
 Čeleď Spirulinaceae (Gomont 1892) Hoffmann et al. 2005
 Řád "Synechococcales" Hoffmann et al. 2005
 Čeleď Acaryochloridaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Chamaesiphonaceae Borzì 1878
 Čeleď Coelosphaeriaceae Elenkin 1933
 Čeleď Heteroleibleiniaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Leptolyngbyaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Merismopediaceae Elenkin 1933
 Čeleď Oculatellaceae Mai & Johansen 2018
 Čeleď Petrachloraceae corrig. Soares et al. 2022
 Čeleď Petrachlorosaceae Soares et al. 2022
 Čeleď Prochloraceae (ex Lewin 1977) Florenzano et al. 1986
 Čeleď Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988
 Čeleď Romeriaceae Komárek et al. 2014
 Čeleď Schizotrichaceae Elenkin 1949
 Čeleď Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995
 Řád Thermostichales Komarek et al. 2020
 Čeleď [Thermostichaceae]

NCBI 
Průběžně aktualizovaná taxonomická databáze Národního střediska biotechnologických informací (NCBI) zahrnuje organismy, jejichž data jsou obsažena v databázích NCBI, včetně environmentálních vzorků a nevalidních taxonů. Uvádí i taxony incertae sedis. Reativně často však mění hierarchickou strukturu taxonomických kategorií (zejména na úrovni podtříd).

Mateřským taxonem pro sinice (v širším smyslu) je zde
 Cyanobacteriota/Melainabacteria group 

 AlgaeBase 
AlgaeBase je průběžně aktualizovaná taxonomická databáze eukaryotických organismů řazených mezi „řasy“.

Uvádí taxony z různých publikovaných systémů, a proto se obsahově mohou překrývat či shodovat i různé taxonomické úrovně. 

Mateřským taxonem pro sinice (v širším smyslu) je zde
 Kmen CyanobacteriaKe konci února 2023 uvádí 2 podřazené třídy, 4 podtřídy a 22 řádů (z nichž některé jsou přímo podřazené jak třídě Cyanobacteria, tak jedné z podtříd).

 WoRMS 
WoRMS (World Register of Marine Species) je průběžně aktualizovaná taxonomická databáze, která zahrnuje pouze vodní organismy – je zaměřena na mořské, ale jsou doplněny i organismy z brakických vod a často i sladkovodní.

Mateřským taxonem pro sinice je zde
 Kmen Cyanobacteria'Ke konci února 2023 uvádí 1 podřazenou třídu, 3 podtřídy a 7 řádů.

 Fylogenetické stromy 
 Fylogenetický strom do úrovně řádů 
Dle fylogenetické analýzy dílčích genomických dat dostupných z nedávné doby v kombinaci s široce zmapovanou fylogenezí genu pro 16S rRNA lze příbuzenské vztahy jednotlivých tříd a řádů zobrazit následujícm fylogenetickým stromem:

 Korunový klad sinic a jejich nejbližších příbuzných 
Postavení nejbližších příbuzných sinic ukazuje následující fylogenetický strom:

Jména (oficiální) zahrnutých taxonů (dle LPSN):
 kmen "Candidatus Saganbacteria" Probst et al. 2018
 kmen "Candidatus Margulisbacteria" Anantharaman et al. 2016
 kmen "Candidatus Blackallbacteria" Probst et al. 2018
 třída "Candidatus Sericytochromatia" Soo et al. 2017
 kmen Cyanobacteriota Oren et al. 2022
 třída "Candidatus Melainabacteria" Soo et al. 2014 (= Vampirovibriophyceae Strunecký & Mareš 2023)
 třída Cyanobacteria Stanier ex Cavalier-Smith, 2002 validně publikována jako Cyanophyceae'' Schaffner 1909)

Odkazy

Poznámky

Reference 

Sinice
Biologická systematika
Strom života
Klasifikační systémy